Раду — румынское имя и фамилия.

Носители имени 
 Раду Негру — легендарный основатель Валашского княжества, якобы правивший в городе Куртя-де-Арджеш в конце XIII века.
 Раду I (ок. 1330—1383) — воевода Валахии/
 Раду II Праснаглава (ум. 1427) — господарь Валахии.
 Раду III Красивый (1435—1475) — господарь Валахии.
 Раду IV Великий (1467—1508) — господарь Валахии.
 Раду V Афумати (ум. 1529) — господарь Валахии.
 Раду Михня (1586—1626) — господарь Валахии под именем Раду IX Михни и Молдавского княжества под именем Раду I Михни.
 Раду X Щербан (ум. 1620) — господарь Валахии.

Носители фамилии 
 Раду, Йонуц (род. 1997) — румынский футболист.
 Раду, Штефан (род. 1986) — румынский футболист.
 Раду, Элена (род. 1975) — румынская гребчиха-байдарочница.
 Раду, Сильвия Васильевна (род. 1972) — молдавский политик.